Akiva Jaglom – matematico sovietico, poi russo, fratello di Isaak
 Henry Jaglom – regista, attore e sceneggiatore statunitense 
 Isaak Jaglom – matematico sovietico, fratello di Akiva